Константин Фёдорович Рерих (Константин Кристоф Трауготт Глауберт Рёрих, ; 1837—1900) — нотариус Санкт-Петербургского окружного суда, отец Н. К. Рериха.

Биография 
Родился 1 июля 1837 года в Паплакском имении Курляндской губернии (Курземе) Российской империи. Внебрачный сын Фридриха Рериха (Friedrich Roerich), управляющего поместьем барона Иоганна фон дер Роппа в Паплаке и горничной этого поместья — Шарлотты Констанции Шушел (Charlotte Constantia Schuhschel). При крещении 7 июля 1837 года получил имя Константин Кристоф Траугот Глауберт Шушел (Constantin Cristoph Traugott Glaubert Schuhschel).

В 1849 году, по прошению барона Роппа, стал воспитанником (пансионером) в Санкт-Петербургском технологическом институте и, получив к маю 1855 года гимназическое образование, с 9 июля 1855 года по октябрь 1858 года работал кассиром и бухгалтером на фабрике военного обмундирования императорского двора в Санкт-Петербурге. В октябре 1858 года поступил на службу в Главное общество Российских железных дорог, где прослужил рисовальщиком, счетоводом, старшим счетоводом до декабря 1867 года. В 1863 году, уплатив в Газенпоте налог купца 2-й гильдии, сменил сословие, оставаясь на прежней службе.

В ноябре 1867 года подал прошение об увольнении со службы в Главном обществе Российских железных дорог. Сдав экзамен, с 1 декабря 1867 года стал нотариусом Санкт-Петербургского окружного суда, — в то время для этой работы не было обязательным иметь юридическое образование. В 1872 году приобрёл на имя жены имение Извара в Царскосельском уезде Санкт-Петербургской губернии, в приходе Петропавловской церкви села Грызово. После того, как в 1879 году в селе сгорела деревянная церковь, его усердием за месяц был оборудован новый храм, устроенный в каменном амбаре. Позднее стал председателем приходского попечительства. С 1873 года семья переехала в дом на Университетской набережной, 25, где располагались квартира и помещение нотариальной конторы. Работал нотариусом до 24 сентября 1898 года, когда приказом старшего председателя Санкт-Петербургской Судебной Палаты был, согласно прошению, уволен от должности.

Был членом Вольно-экономического общества, петербургского Общества имени Тараса Шевченко. В его квартире бывали Д. И. Менделеев, Д. Л. Мордовцев, Н. И. Костомаров, С. А. Андреевский, К. Ф. Голстунский, А. М. Позднеев, А. В. Советов и другие известные учёные, профессора и преподаватели.

Похоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.

Семья 
С 16 октября 1860 года состоял в браке с Марией Васильевной Калашниковой. Их дети:
 Леонид (1863—1864), умер в младенчестве от скарлатины
 Лидия (1867—1943), в замужестве Озерова
 Евгения (1870—1870), прожила 48 часов и умерла «от недоноса»
 Николай (1874—1947)
 Константин (1876—1876), прожил 46 дней, умер от воспаления
 Мария (1877-1877), умерла через полчаса после рождения, недоношенная
 Владимир (1882—1951)
 Борис (1885—1945)

Примечания

Литература 
 Рудзите Г. Рерих и Латвия // Звезды гор (альманах). — 2000. — № 1. — С. 114—120.
 Капитоненко Г. Константин Фёдорович Рерих — нотариус округа Санкт-Петербургского окружного суда // Международная научно-практическая конференция «Рериховское наследие». — Т. I. — СПб. — Вышний Волочёк: Рериховский центр СПбГУ, 2002.
 Константин Фёдорович Рерих // «Памятные места семьи Рерихов в Санкт-Петербурге». Составители: И. С. Аникина, А. П. Соболев. — СПб, 2003. — с. 20. — ISBN 5-88857-109-1
 Silārs I. Rērihi Kurzemē: Leģendas un arhīvu dokumenti =Рерихи в Курземе (Курляндии). Легенды и архивные документы // Latvijas Arhīvi. — 2005. — Nr. 2. — 61-80. lpp.
 Аникина И. С. Мария Васильевна Калашникова-Рерих (набросок жизнеописания бабушки и крёстной Юрия Николаевича Рериха) // Международная научно-практическая конференция «Рериховское наследие». — Т. II. — СПб. — Вышний Волочёк: Рериховский центр СПбГУ, 2005. — C. 67-77. — ISBN 593488-038-1
 Аникина И. С. Островская мещанка Калашникова-Рерих. Набросок жизнеописания матери Н. К. Рериха. / Псков. — 2005. — № 23. — С. 188—198.
 Силарс И. Предки Николая Рериха. Легенды и архивные свидетельства // Рерихи: мифы и факты. — Санкт-Петербург: Нестор-История, 2011. — C. 8-29. — ISBN 978-5-98187-695-0
 Сташулане А. Вклад Латвии в рериховское движение // Мистико-эзотерические движения в теории и практике. «История и дискурс»: историко-философские аспекты исследований мистицизма и эзотеризма. Сб. материалов Пятой международной научной конференции (2-5 декабря 2011 г., Санкт-Петербург) / Под ред. С. В. Пахомова. — СПб.: РХГА, 2012. — C. 96-112. — ISBN 978-5-88812-581-6
 Ешалова О. И. «История болезни» нотариуса К. Ф. Рериха, отца художника Николая Рериха, как исторический источник // Семинары петербургского историка Марии Кунките «Исторический контекст: правило без исключений»: 1. История медицины, здравоохранения и благотворительности. 2. История народного просвещения / образования: сборник материалов / сост., вступл. и коммент. М. И. Кунките. — СПб., 2013. — С. 20-28.
 Рудзите Г. «Как я искала Сына Севера…» // Сайт Латвийского общества Рериха.
 Анненко А. Н. Рерих и его предки. История одной легенды / А. Н. Анненко; [отв. ред.: докт. ист. наук В. Я. Бутанаев]. — Абакан: Бригантина, 2014. — 40 с.: цв. ил. — Гибридная книга. ISBN 978-5-904239-49-7
 Нилогов А. С., Богданова И. И. Откуда есть пошли Рерихи // Genesis: исторические исследования. — 2015. — № 5. — С.383-400.
 Нилогов А. С. К родословной Константина Фёдоровича Рериха // Genesis: исторические исследования. — 2017. — № 5. — С.110-126. DOI: 10.7256/2409-868X.2017.5.18565.

Ссылки 
 Краткая биография петербургского нотариуса Константина Федоровича Рериха
 Константин Федорович Рерих
 Мельников В. Л. Рерихи в Петербургском университете
 Хартманис Алвилс. Константин Федорович Рерих действительно сын Фридриха Рериха / Сайт Латвийского общества Рериха

 
Нотариусы
Похороненные на Смоленском православном кладбище